Paolo Cipollari – ex pallavolista italiano
 Tina Cipollari – personaggio televisivo italiano